Aprilia (Itàlia), municipi italià.
 Aprilia (motocicleta), empresa de motocicletes italiana del grup Piaggio.
 Lancia Aprilia, model d'automòbil fabricat entre el 1937 i el 1949.